Negi ist der Familienname folgender Personen:

 Darwan Singh Negi (1881–1950), indischer Soldat und Träger des Victoria-Kreuzes
 Kōki Negi (* 2000), japanischer Fußballspieler
 Mir Ranjan Negi (* ?), indischer Hockeytorhüter
 Parimarjan Negi (* 1993), indischer Schachmeister

sowie
 die japanische Bezeichnung der Winterzwiebel